Пе́рвая ли́га Се́рбии по футбо́лу () — второй по уровню после Суперлиги футбольный дивизион Сербии, в котором принимают участие 16 команд. Победитель и вице-чемпион выходит в «Суперлигу» напрямую, а команда, занявшая 3 место играет в матчах плей-офф с 14-й командой Суперлиги. Четыре худших команды выбывают в Сербскую лигу.

Победители

Ссылки 
 Официальный сайт  

Футбол в Сербии
Сербия